Christiansburg (Indiana)
Christiansburg (Ohio)
Christiansburg (Virginia)